Heiko Bonan (Haldensleben, 1966. február 10. –) német labdarúgóedző, hátvéd és középpályás.

Jegyzetek

További információk 
 
 Heiko Bonan a worldfootball.net oldalon
 

1966-ban született személyek
Német labdarúgók
Az 1. FC Magdeburg labdarúgói
A Berliner FC Dynamo labdarúgói
A VfL Bochum labdarúgói
A Karlsruher SC labdarúgói
A Rot Weiss Ahlen labdarúgói
A Rot-Weiß Essen labdarúgói
Az FC Gütersloh 2000 labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Labdarúgó-középpályások
Német labdarúgóedzők
A Rot Weiss Ahlen vezetőedzői
A Rot-Weiss Essen vezetőedzői
A Berliner FC Dynamo vezetőedzői
Élő személyek